De Vakidioot is het verenigingsblad van de studentenvereniging A-Eskwadraat aan de Universiteit Utrecht voor studenten gametechnologie, informatica, informatiekunde, natuurkunde en wiskunde. Het blad bericht over verenigingsnieuws, onderwijszaken in de plaatselijke Bètafaculteit en wetenschappelijke vakinhoudelijke en historische onderwerpen.

Een voorloper van De Vakidioot was het tijdschrift Wis-fys-varia van de vereniging A–E (uitspraak "A tot E"), dat in of vóór februari 1966 werd opgericht door de astronoom Karel van der Hucht, toen nog student. Wis-fys-varia werd in 1968 omgedoopt tot De Vakidioot.
Vele Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundigen en informatici werkten als student of docent mee aan De Vakidioot. Sommige redacteuren van De Vakidioot vonden na de studie hun weg naar de (wetenschaps)journalistiek en wetenschapsvoorlichting, bijvoorbeeld bij de Volkskrant en Nikhef.

Nederlands tijdschrift
Natuurkundig tijdschrift
Studentenblad